Nositelky jména Beatrix Savojská:
 Beatrix Savojská (1201–1266) – manželka Ramona Berenguera V. Provensálského,
dcera Tomáše I. Savojského
 Beatrix Savojská (1223–1259) – manželka Manfréda ze Saluces a Manfréda Sicilského,
dcera Amadea IV. Savojského
 Beatrix Savojská (1237–1310) – manželka Guiguese VII. z Viennois,
dcera Petra II. Savojského
 Beatrix Savojská († 1292) – manželka Manuela Kastilského,
dcera Amadea IV. Savojského
 Beatrix Savojská († 1331) – manželka Jindřicha Korutanského,
dcera Amadea V. Savojského